Старшинá:

 Козацька старши́на — військовий та адміністративний керівний орган Запорізької Січі, реєстрового козацтва, Гетьманщини, Слобідської України, а також армії УНР, Українських січових стрільців, УПА та інших українських військових формувань.
 Полкова старшина — назва представників військово-цивільної адміністрації, які здійснювали управління полком як військово-територіальною одиницею.
 Сотенна старшина — назва представників військово-цивільної адміністрації, які здійснювали управління сотнею як військово-територіальною одиницею.
 Старшина (клас військовиків) — особа командного і начальницького складу в збройних силах України на початку – в середині ХХ сторіччя.
 Військовий старшина — чин і козацьке звання Російської імперії (1798—1917).
 Старшина судновий — нижній чин на військовому судні Російської імперії, переважно з унтер-офіцерського звання, завідувач будь-якою частиною судна або призначений за старшого при виконанні, спільно з іншими, будь-яких обов'язків. Котрий був старшиною баковим, трюмним, марсовим, кермовим, шлюпковим і т. ін.
 Старшина (військове звання) — військове звання в армії багатьох країн.
 Старшина (посада) — посада в армії деяких країн.
 Старшина I статті — корабельне звання у ВМФ ЗС СРСР та Росії.
 Старшина II статті — корабельне звання у ВМФ ЗС СРСР та Росії.
 Головний старшина — корабельне звання в ВМФ ВС СРСР і Росії.
 Головний корабельний старшина — корабельне звання в ВМФ ВС СРСР і Росії.
 Старшина міліції — спеціальне звання в міліції СРСР.
 Старшина поліції — спеціальне звання в поліції.
 Старшина внутрішньої служби — спеціальне звання у Внутрішній службі.
 Старшина команди (групи) — на кораблях і суднах ВМФ і Берегової охорони РФ (раніше — морських частин й прикордонників) підпорядковується командирові групи (батареї, дивізіону, бойової частини, начальнику служби), є прямим начальником особового складу команди (групи) і відповідає: за виконання командою (групою) поставлених завдань; за навчання, виховання, військову дисципліну і морально-психологічний стан особового складу команди (групи); за експлуатацію та стан зброї й технічних засобів, що знаходяться у володінні командою (групою); за несення служби корабельних нарядів підлеглими та внутрішній порядок у команді (групі); за збереження і справний стан майна команди (групи). Назви посад старшин команд (груп) поділяються відповідно до їх військово-облікової спеціальності (ВОС): стройовий старшина, сигнальний старшина, машинний старшина, трюмний старшина, кермовий старшина і т. ін.
 Волосний старшина — у Російській імперії голова найнижчої адміністративно-територіальної одиниці — волості, на які поділявся повіт. Посада існувала до 1917 року.
 Старшина дипломатичного корпусу — старійшина дипломатів, дуайєн.

Інше 
 Старшина — агентурний псевдонім розвідника СРСР  в Третьому Рейху.
 Старшина (фільм) — радянський художній фільм 1979 року.

Примітки